Василий Петрович Воро́нин (род. 1931) — советский промышленный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 10 августа (по другим данным 10 октября) 1931 года в хуторе Безуглов Смолинского сельсовета Кашарского района Северо-Кавказского края в крестьянский семье. В тринадцать лет, в годы Великой Отечественной войны, начал трудиться в родном колхозе, за что был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

После окончания Кашарской средней школы поступил в Новочеркасский зооветеринарный институт. Трудовую деятельность начал в 1954 году ветеринарным врачом в Волошинской машинно-тракторной станции Каменской области (с 1957 года — Ростовской). В 1958—1960 годах — заведующий Волошинским ветеринарным участком Мальчевского района Ростовской области. С октября 1960 года — заведующий межрайонной ветлабораторией в Азове.

В 1964 году Василий Петрович окончил Ростовскую Высшую партийную школу. В 1964—1970 годах был инструктором, заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом Ростовского обкома КПСС. В 1970—1979 годах — первый секретарь Сальского районного комитета КПСС, а в период с 1975 по 1979 г.г. одновременно ещё являлся и первым секретарем Сальского городского комитета КПСС.  В 1979—1982 годах — секретарь Ростовского обкома КПСС. С 1982 по 1986 г.г. избирался первым секретарём Зерноградского районного комитета КПСС. В 1986—2000 годах — председатель Ростовского облсовпрофа.

Был депутатом Верховного Совета РСФСР 11-го созыва (1985—1989), неоднократно избирался депутатом районного, городского, областного Советов народных депутатов.

В 2000-х годах Воронин являлся секретарем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), представителем ФНПР в Южном федеральном округе. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, живёт в Ростове-на-Дону. Является председателем городского Совета Героев Социалистического Труда, почетным вице-президентом, начальником Ростовского представительства фонда «Защита».

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 года за большие успехи, достигнутые Сальским районом Ростовской области во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть при выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других сельскохозяйственных продуктов в 1976 году Воронину Василию Петровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
 Награждён ещё одним орденом Ленина, орденом «Знак Почета», российским орденом Дружбы (03.06.2002) и многими государственными медалями, а также четырьмя золотыми медалями ВДНХ СССР.
 Награждён орденом «Честь и Слава» Республики Абхазия и знаком-орденом «М. А. Шолохов».
 Также награждён нагрудным знаком «За активную работу в профсоюзах», почетным серебряным знаком ВКП «За заслуги перед профдвижением», «Почетным знаком ФНПР», «Почетным знаком Донецкого облсовпрофа» Украины и другими.
 Орден «Честь и слава» (Абхазия) (2006)
 Почётный гражданин Ростовской области (7 июня 2018).
 Почетный гражданин города Сальска и Сальского района (1995).

Публицистика 

В.П. Воронин является соавтором очерка о Сальском районе, выпущенной Ростовским книжным издательством в 1975 году в брошюре "Сальские горизонты".

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда Ростовской области

Примечания

Ссылки 

 Воронин Василий Петрович

Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС